Józef Maciej Ambroży Stankiewicz (1781/2–1873) – kapelan wojskowy w powstaniu listopadowym, emigrant
 Józef Stankiewicz (1800–1874) – lekarz
 Józef Stankiewicz ps. „Mieczysław” (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Edmund Stankiewicz (ur. 1896) – major geograf Wojska Polskiego, oficer WIG, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Józef Stankiewicz ps. „Mogiła” (ur. 1900) – starszy sierżant Wojska Polskiego, podoficer 39 pp, 3 maja 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Stankiewicz – prezydent Włocławka 1901–1905

Uwagi

Przypisy